Ytterlännäs kyrka kan avse flera kyrkor i Sverige:

 Ytterlännäs gamla kyrka
 Ytterlännäs nya kyrka